Tres Lomas (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Tres Lomas (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië